Stellomyces är ett släkte av svampar. Stellomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stellomyces